Анна Цая (; родилась 25 июня 1991 года в Зигмарингене, Германия) — немецкая теннисистка; победительница семи турниров ITF (два — в одиночном разряде).

Общая информация 
Анна в теннисе с семи лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (15)

Победы (5)

Поражения (10)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Германии